Die Welsh Premiership 2003/04 war die zwölfte Spielzeit der höchsten walisischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 2003 und endete am 1. Mai 2004. Da Oswestry Town mit dem Total Network Solutions FC fusionierte, wurde die Saison mit nur 17 Teams ausgetragen.

Rhyl FC gewann die Meisterschaft, während der mit 7 Titeln in den vorigen 8 Jahren ehemalig dominierende Serienmeister Barry Town absteigen musste.

Modus 
17 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Jedes Team bestritt dabei 34 Saisonspiele. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Wales – List of Champions (englisch)
 Die Geschichte des JD Cymru Premier Golden Boot (englisch)

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04